Bibliotheca Hagiographica Graeca, obra de referència sobre hagiografia grega
 Big Huge Games, empresa desenvolupadora de videojocs dels Estats Units